Милена Живановић (Београд, 24. јануар 1990) српска је филмска, позоришна, телевизијска и гласовна глумица.

Биографија 
Милена Живановић рођена је 24. јануара 1990. године у Београду. Завршила је Девету гимназију, а затим и Факултет драмских уметности у Београду, у класи професорке Биљане Машић.

Тренутно је запослена у Позоришту на Теразијама. Игра и у Југословенском драмском позоришту.

Добитница је годишње награде Позоришта на Теразијама за улогу Черити у представи Sweet Charity и Тамаре у представи "Са друге стране јастука", као и награду „Љуба Мољац” за младог глумца и награду „Златна колајна публике Синиша Дашић” за монодраму "EDIT". На фестивалу Арт Трема фест у Руми добила „златну трему” за најбољу главну женску улогу.

Активно се бави синхронизацијом за студије Лаудворкс, Студио, Блу хаус. Голд диги нет, Вочаут, Ливада Београд, Моби и Соло.

Живи и ради у Београду. Удата је за Ивана Крстовића са којим има сина Тадију.

Филмографија 

|-
|2013.||С/Кидање||Невена
|-
|2013.||Шешир професора Косте Вујића||Загорка Велизарић
|-
|2014.||Самац у браку||Јелка
|-
|2015.||Аманет||Вишња 
|-
|2015.||Мркли мрак||Неда
|-
|2016.||Влажност|| Бранка
|-
|2016.||Немој да звоцаш|| Николина "Нина" Пешић
|-
|2017.||Ни крива ни невина|| Жанка Стокић
|-
|2019.||Ургентни центар|| Вања Кокотовић
|-
|2021.||Радио Милева||Јана
|-
|2021.||Александар од Југославије||Јелена
|-
|2021.||Династија||Лидија Бјелић
|-
|2021. ||Нечиста крв|| Тинка
|}

Улоге у позоришту

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1990.
Глумци из Београда
Српске глумице
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду
Глумци и глумице Југословенског драмског позоришта
Српски гласовни глумци
Биографије живих особа